Bruch kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Friedrich Bruch
 Philipp Bruch

Robotskapade auktorsförkortningar